Stora Njupsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Njupsjön (Särna socken, Dalarna, 684018-133882), sjö i Älvdalens kommun, 
Stora Njupsjön (Särna socken, Dalarna, 684093-133848), sjö i Älvdalens kommun,

Se även
Njupsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn